Hryszkiewicz, biał. Грышкевіч
 Raisa Żuk-Hryszkiewicz, nee Żukowska
 Wincent Żuk-Hryszkiewicz